Андре Сітроен — французький винахідник та підприємець, засновник автомобільної компанії «Сітроен».
 «Сітроен» — французький автомобільний концерн, заснований Андре Сітроеном у 1919 році, а також одноїменна марка автомобілів.